Смажені каштани є поширеною осінньою та зимовою вуличною їжею. Можна використовувати плоди азійських (Castanea crenata, Castanea mollissima) чи європейського (castanea sativa) видів каштана. 
Каштани багаті складними вуглеводами. При термічній обробці частина крохмалю перетворюється на прості цукри, тому плоди мають солодкий смак. Смажені каштани гірше засвоюються, ніж варені або сирі через спосіб приготування, який викликає зміни вуглеводів і білків (наприклад, реакція Маяра), зміни, відповідальні, серед іншого, за їхній типовий аромат.

Ситний наїдок 
В Україні найбільші врожаї каштанів збирають закарпатці .
Тут у гористих лісах, у дикій природі, на висоті 200-500 метрів над рівнем моря, можна знайти дерева, яким - 200-300 років. Щороку з жовтня по листопад прилавки базарів повні свіжими плодами. Їх завозять і в інші регіони України.
В Італії  
смажені каштани найчастіше називають "кальдарросте". Вони дуже популярні, особливо в гірських районах країни, де каштан росте у великій кількості. На сирі та смажені каштани можна натрапити на численних фестивалях по всій Італії, які зазвичай організовуються з кінця жовтня до початку листопада. У різних частинах Італії смажені каштани також відомі під іншими назвами. "Maronistand" — невеликий кіоск, у якому вуличний торговець пропонує смажені "мароні"("смажені каштани" місцевою німецькою мовою) і гарячі закуски на основі бульби картоплі, приготовані у переносних металевих бочках. Такі торгові ятки з’являються в холодну пору року і є звичним явищем, наприклад, на віденських різдвяних ярмарках. Смажені каштани є популярною вуличною їжею в Португалії, називаються "castanhas assadas" («смажені каштани») і масово продаються в листопаді, коли по всій країні відзначають "Dia de São Martinho" (День святого Мартина). Традиційно в цей день щойно зібрані каштани їдять біля ватри.
У деяких містах Іспанії в зимовий період готують переносні грилі для продажу смажених каштанів на вуличних ятках. Каштани продають в паперових ріжках (часто - з газетних аркушів). Традиція "Magosto" (смажених каштанів) є традицією на Піренейському півострові.
У Китаї каштани обсмажують із солодким сиропом. У Північній, Південній Кореї їжа продається з пізньої осені до зими продавцями в шапках-вушанках, які іноді називають «капелюхом продавця смажених каштанів». Популярна народна пісня під назвою "Gunbam taryeong" (군밤타령, «балада про смажені каштани»)  
була створена Чон Су Ріном у 1932 році і з того часу співається, будучи однією з пісень, які зазвичай вивчають у державних школах Південної Кореї.

Спосіб приготування 
Після збору врожаю каштани треба просушити кілька днів. Потім роблять невеликий поздовжній надріз на опуклій стороні кожного плода. Ці дві процедури мають на меті запобігти розтріскуванню каштанів після нагрівання. Приготувавши вогонь, надрізані каштани кладуть на пательню, яка називається каштановою. Вона має отвори у дні та довгу ручку. Крім того, на ринку доступні прилади, придатні для домашнього використання, оснащені обертовим кошиком, який працює від електродвигуна, що гарантує оптимальне приготування каштанів без ризику опіків. Тримаючи пательню над вогнем і регулярно перевертаючи каштани, щоб вони не підгоріли, їх можна збризнути червоним вином, коли вони будуть готові на дві третини, щоб додати їм смаку. Зазвичай через 20-30 хвилин, залежно від вогню (до 10 хвилин, якщо приготування відбувається на сильному вогні) і розміру плодів, смажені каштани готові.  Готувати треба протягом короткого часу на сильному вогні, тоді плоди легше відлущуються, прискорене приготування також не допускає надмірного зневоднення. А м’яке та тривале смаження сприяє втраті вологи, утворює несмачні, сухі каштани.

Галерея

Див. також: 
Каштанове борошно

Примітки 
.

Посилання 
 Xu, Wenwen (2017-01-12). «Центри вуличної їжі приваблюють голодного студента міста». Шанхайська газета. 2017-02-10 
 Чо, Ю Мі (2010). «Перегляд розробки «Gunbam Taryeong»"경기민요 '군밤타령'의 방생 시기에 대한 재검토. Музика і культура. Корейське товариство світової музики ; 교과서 속 우리음악: 민요 '군밤타령'(корейською). Національний центр Гугак. 21 червня 2016.12 березня 2017 через YouTube .
 «Смажені каштани (Мароні)». www.visitingvienna.com. Отримано 2022-10-17 
 Бултман, Метью; Siemaszko, Corky (7 грудня 2010). «Традиція з каштанами — це тости! Мало хто з продавців у Нью-Йорку пропонує частування». Нью-Йоркські щоденні новини. 
 https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Category:Roasted_chestnuts?uselang=it.

Страви з каштанів